Ти́моти Та́ркин Ха́ттон (, род. 16 августа 1960, Малибу) — американский актёр и режиссёр. Самый молодой актёр, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Биография 
Тимоти Хаттон родился в семье актёра Джима Хаттона (1934—1979) и Мэрилин Адамс, учительницы. Когда ему было три года, родители разошлись и мать переехала с Тимоти и его старшей сестрой в Бостон. Семья вернулась в Калифорнию, когда ему было 12 лет.

В возрасте 16 лет разыскал отца и стал жить у него на время учёбы в Fairfax High School. После исполнения роли Нейтана Детройта в школьном мюзикле «Парни и куколки» понял, что хочет стать актёром. При содействии родителей начинает карьеру на телевидении.

На телевидении дебютировал в 1979 годах эпизодическими ролями в сериалах. Дебют в кинематографе состоялся в 1980 году в фильме Роберта Редфорда «Обыкновенные люди». За эту роль Хаттон был награждён «Золотым глобусом» и премией «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Свой «Оскар» он посвятил отцу, который скончался годом ранее.

В последующем Хаттона ожидала целая серия знаменитых фильмов: «Даниэль» об Этель и Юлиусе Розенбергах, «Отбой», «Агенты Сокол и Снеговик».

Снимался в главных ролях в мини-сериалах «Пять дней до полуночи» и «Тайны Ниро Вульфа» и сериале «Воздействие». В 2014 году исполняет одну из центральных ролей в сериале ABC «Американское преступление».

Личная жизнь 
С 1986 по 1990 год Хаттон был женат на актрисе Дебре Уингер, от которой у него есть сын Ноа (род. 1987). В 2000 году Хаттон женился на иллюстраторе Авроре Жискар д’Эстен, племяннице бывшего президента Франции Валери Жискара д’Эстена. Их сын, Майло, родился в 2001 году. В 2009 году пара объявила о расставании.

В марте 2020 года бывшая модель и актриса Сера Джонстон обвинила Хаттона в изнасиловании, произошедшем в 1983 году, когда ей было 14 лет. Ранее, в ноябре 2019 года, Джонстон подала в полицию заявление о возбуждении уголовного дела. Хаттон отверг обвинения, в ответ заявив о намерении судиться за вымогательство денег.

Фильмография

Актёр

Кино

Телевидение

Режиссёр 
 1986 — Удивительные истории / Amazing Stories (1 эпизод)
 1997 — Подкоп в Китай / Digging to China
 2001—2002 — Тайны Ниро Вульфа / A Nero Wolfe Mystery (7 эпизодов)
 2013 — Ivanov Red, White, and Blue

Награды и номинации

Примечания 

Телережиссёры США
Режиссёры видеоклипов США
Киноактёры США